Aleksandr Mikhàilovitx Prókhorov (1916-2002), físic soviètic
 Aleksandr Vladímirovitx Prókhorov (1946-2005), futbolista soviètic